Varnița se poate referi la:

 Localități din România:
Varnița, Arad
Varnița, Prahova
Varnița, Vrancea
 Localități din Republica Moldova:
 Varnița - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi